Capricorn (astrologia), signe del zodíac que és travessat pel sol entre el 21 de desembre i el 19 de gener aproximadament segons l'any
 Capricorn (A Brand New Name), primer single del quartet de rock 30 Seconds to Mars, de l'àlbum 30 Seconds to Mars
 Constel·lació de Capricorn, constel·lació del zodíac
 Tròpic de Capricorn, tròpic de l'hemisferi sud, definit pels punts on els raigs del sol es troben directament a l'altura del migdia als solsticis